Millicent Fawcett (1847-1929), Brits feministe
 Percy Fawcett (1867-1925?), Brits archeoloog
 Philippa Fawcett (1868–1948), Brits wiskundige 
 Farrah Fawcett (1945-2009), Amerikaans actrice
 Fawcett Comics (1919-1980), Amerikaanse uitgeverij van comic books